Oractis är ett släkte av koralldjur. Oractis ingår i familjen Haloclavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Oractis